Regierung František Udržal steht für folgende Regierungen der Tschechoslowakei:

 Regierung František Udržal I (1. Februar 1929 – 7. Dezember 1929, Rücktritt 27. Oktober 1929)
 Regierung František Udržal II (7. Dezember 1929 – 29. Oktober 1932, Rücktritt 24. Oktober 1932)